Висéнте Алейсáндре-и-Мéрло (, ,  — , ) — испанский поэт, представитель «поколения 27 года». Лауреат Нобелевской премии по литературе 1977 года «За выдающееся поэтическое творчество, которое отражает положение человека в космосе и современном обществе и в то же время представляет собой величественное свидетельство возрождения традиций испанской поэзии в период между мировыми войнами».

Биография 

 26 апреля 1898 — родился в Севилье в семье железнодорожного инженера.
 1900 — семья переезжает в Мáлагу, здесь проходит детство поэта.
 1909 — семейство перебирается в Мадрид. Семейные путешествия во Францию, Англию, Португалию.
 1914 — поступает на юридический факультет Мадридского университета.
 1917 — знакомится со своим сверстником, таким же молодым поэтом, будущим выдающимся филологом-испанистом Дамасо Алонсо, открывает для себя стихи Рубена Дарио.
 1920 — заканчивает университет по специальности «торговое право». Преподаёт в торговой школе, служит по ведомству Андалусских железных дорог, печатает экономические заметки в столичном «Финансовом еженедельнике». В севильском журнале «Греция» появляется (ещё под псевдонимом) первое стихотворение Алейсандре.
 1925 — у поэта обнаруживается тяжёлый туберкулез, развивается нефрит, он долгие месяцы прикован к постели (после 1927 практически безвыездно живёт в деревенском доме в селении Мирафлорес с северу от Мадрида).
 1926 — цикл из пяти стихотворений Алейсандре публикуется в журнале Ортеги-и-Гассета «Ревиста де Оксиденте».
 1927 — знакомится с Федерико Гарсиа Лоркой.
 1928 — первая книга стихов «Округа». Открывает для себя труды З.Фрейда, стихи Лотреамона, произведения и манифесты французских сюрреалистов.
 1932 — переносит серьёзную операцию (у него удаляют почку). Выходит книга стихов «Клинки словно губы».
 1933 — национальная премия по литературе.
 1935 — в Мехико публикуется сборник поэтической прозы «Земная страсть» («здесь скрыта вся моя позднейшая поэзия», писал Алейсандре). Выходит книга лирики «Гибель или любовь»; обе книги отмечены сильным влиянием сюрреализма.
 1936 — начало Гражданской войны. Написанные в манере народных романсов стихи Алейсандре «Безымянный ополченец» и «Расстрелянный» становятся фронтовыми листовками. На смерть Лорки Алейсандре откликается элегией «Погребённый». После победы франкистов поэт надолго прекращает печататься.
 1944 — книга стихов «Тень рая».
 1950 — сборник стихов «Один на один с миром». Избран членом Испанской королевской академии, произносит речь «Жизнь поэта: любовь и поэзия». Мадридский журнал «Инсула» посвящает поэту специальный номер.
 1951 — книга стихов «Последнее рождение».
 1954 — сборник лирики «История сердца».
 1955 — книга «Некоторые черты современной испанской поэзии».
 1958 — сборник эссе о писателях-современниках «Встречи».
 1962 — сборник стихов «В обширных владениях» (премия испанской критики). Подписывает коллективный манифест против репрессивной политики Франко.
 1964 — антология стихов испанских поэтов нескольких поколений «В честь Висенте Алейсандре».
 1965 — сборник стихов «Именные портреты».
 1968 — книга «Стихи завершения» (премия испанской критики). Сборник эссе писателей и литературных критиков мира «В честь Висенте Алейсандре». Первое «Полное собрание сочинений» Алейсандре (в одном томе).
 1974 — сборник стихов-диалогов «Беседы о познании» (премия испанской критики).
 1977 — Нобелевская премия по литературе (Александре, который по состоянию здоровья не может приехать в Швецию, представляет его друг, испанский поэт Хусто Хорхе Падрон). Выходит второе «Полное собрание сочинений» поэта.
 14 декабря 1984 — скончался в Мадриде, похоронен на кладбище Альмудена.

Библиография 

 Ámbito, Málaga (6.º Suplemento de Litoral), 1928.
 Espadas como labios, M., Espasa-Calpe, 1932.
 La destrucción o el amor, M., Signo, 1935 (Premio Nacional de Literatura 1933).
 Pasión de la tierra, México, Fábula, 1935 (2ª edición aumentada- Madrid- Adonais- 1946).
 Sombra del Paraíso, M., Adán, 1944.
 En la muerte de Miguel Hernández, Zaragoza, Cuaderno de las Horas Situadas, 1948.
 Mundo a solas, M., Clan, 1950.
 Poemas paradisiacos, Málaga, El Arroyo de los Ángeles, 1952.
 Nacimiento último, M., Ínsula, 1953.
 Historia del corazón, M., Espasa-Calpe, 1954.
 Ciudad del Paraíso, Málaga, Dardo, 1960.
 Poesías completas, M., Aguilar, 1960.
 En un vasto dominio, M., Revista de Occidente, 1962 (Premio de la Crítica).
 Retratos con nombre, B., Col. El Bardo, 1965.
 Obras completas, M., Aguilar, 1968 (2º edición aumentada 1977).
 Poemas de la consumación, B., Plaza y Janés, 1968 (Premio de la Crítica).
 Poesía surrealista. Antología, B., Barral, 1971.
 Sonido de la guerra, Valencia, Hontanar, 1971.
 Diálogos del conocimiento, B., Plaza y Janés, 1974.
 Tres poemas seudónimos, Málaga, Col. Juan de Yepes, 1984.
 Nuevos poemas varios, B., Plaza y Janés, 1987.
 En gran noche. Últimos poemas, B., Seix Barral, 1991.
 Álbum. Versos de juventud (con Dámaso Alonso y otros), B., Tusquets, 1993 (Edic. de Alejandro Duque Amusco y María-Jesús Velo).
 Poesías completas, M., Visor/Comunidad de Madrid/Ayuntamiento de Málaga, 2001 (Edic. de Alejandro Duque Amusco).
 Prosas completas, M., Visor/Comunidad de Madrid/Ayuntamiento de Málaga, 2002 (Edic. de Alejandro Duque Amusco).
 Cartas a Jaime Siles (1969—1984), Málaga, Diputación Provincial de Málaga; Centro Cultural Generación del 27, 2006.

Публикации на русском языке 
 Стихи // Иностранная литература, 1979, № 5.
 Стихи // Поэты — лауреаты Нобелевской премии. М.: Панорама, 1997, с. 362-383
 Стихи // Иностранная литература, 2003, № 5, с. 140-143

Примечания

Дополнительная литература 
 Bousoño C. La poesía de Vicente Aleixandre. Madrid: Editorial Gredos, 1968
 Cano J.L. Vicente Aleixandre. Madrid: Taurus, 1977
 Colinas A. Conocer Vicente Aleixandre y su obra. Barcelona: DOPESA, 1977
 Lo que opinamos de Vicente Aleixandre. Barcelona: V. Pozanco, 1977.
 Novo Villaverde Y. Vicente Aleixandre, poeta surrealista. Santiago de Compostella: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1980
 Murphy D. Vicente Aleixandre’s stream of lyric consciousness. Lewisburg: Bucknell UP, 2001
 Arlandis S. Vicente Aleixandre. Madrid: Editorial Síntesis, 2004

Ссылки 
 АЛЕЙСАНДРЕ (Aleixandre), Висенте
 Презентация тома писем Алейсандре Хайме Силесу, 2006
 Антология и хрестоматия испанской поэзии (letra А): биографии авторов, поэтов и тексты

Лауреаты Нобелевской премии по литературе
Лауреаты Нобелевской премии из Испании
Выпускники Комплутенсе
Поэты Андалусии
Сюрреалисты
Похороненные на кладбище Альмудена
Члены Королевской академии испанского языка